

Довжиця (Должиця) — село в гміні Команча Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Довжиця (Должиця) — село в гміні Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Довжиця (Ліський повіт)